El Palomar (Buenos Aires) — cidade da Argentina
 El Palomar (Valência) — município da Espanha

Desambiguações de topônimos